HMS Cressy — название четырёх кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь битвы при Креси.

 HMS Cressy (1810) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1810 году. Разобран в 1832 году.
 HMS Cressy (1853) — 80-пушечный винтовой линейный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1853 году. Продан в 1867 году. 
 HMS Cressy (1899) — броненосный крейсер одноимённого типа. Спущен в 1899 году. Потоплен германской подводной лодкой в 1914 году.
 HMS Cressy — с 1941 по 1959 это название нёс учебный корабль Королевского военно-морского резерва (бывший 46-пушечный корабль 5 ранга). По состоянию на 2013 год — корабль-музей.